jeden z kodów obrony Caro-Kann
 Douglas XB-19
 parwowirus B19 wywołujący rumień zakaźny